

Anatomia 

 Culo - parte del corpo

Musica 
Culo – singolo di Pitbull del 2004
Culo – singolo di Gilli del 2019